Horvátország
Njivice turistatelep a Mljet-szigeten, Dél-Dalmáciában
Njivice falu Omišalj községben Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Montenegró
Njivice turistatelep a Kotori-öbölben

 Szlovénia
Njivice falu Radeče községben, Savinjska régióban